Rodrigo Lorenzini Zucco também conhecido como Delegado Zucco (Alegrete, ) é um político brasileiro, filiado ao Republicanos.

Trajetória política

Deputado Estadual
Nas eleições estaduais de 2022 foi eleito deputado estadual pelo Republicanos, à uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para a 56ª legislatura (2023 — 2027) com 59.648 votos.

Família
Rodrigo Zucco é irmão do também político Luciano Lorenzini Zucco, o Tenente-Coronel Zucco, deputado estadual no Rio Grande do Sul, eleito em 2022 para a vaga de deputado federal pelo RS na Câmara.

Naturais de Alegrete (Rio Grande do Sul)
Deputados estaduais do Rio Grande do Sul
Membros do Republicanos (partido político)